Observatorium Tartu heißen:
 Sternwarte Dorpat, historische Sternwarte in Tartu, Russland, ab 1917 Estland (dt. Dorpat, russ. Derpt bis 1893, Jurjew bis 1917)
 Tartu Observatoorium, heutige Sternwarte in Nõo-Tõravere, Estland (ab 1963)